Ри́о-де-Жане́йро () — штат Федеративной Республики Бразилия. Административный центр — город Рио-де-Жанейро.

Жители штата называют себя «флуминенсе» ().

Крупнейшие города штата: Рио-де-Жанейро, Нова-Игуасу, Нитерой, Дуки-ди-Кашиас, Сан-Гонсалу.

История 

Начало формированию современного населения положили португальские колонисты в XVI веке. Вскоре, однако, большинство из них смешалось с индейскими и африканскими элементами, за исключением небольшой прослойки плантаторов-рабовладельцев. Чернокожее португалоязычное население преобладало в штате вплоть до середины XIX века, когда вновь начался массовый приток португальцев, а также и других европейцев.

Первыми непортугальцами, прибывшими в штат, стали группы швейцарцев (1818 г.), основавшие город Новый Фрибург, куда в 1823 прибыли массы немецких поселенцев, осевших также в районе Петрополиса. Финские переселенцы обосновались в Пенеду, где до сих пор существуют финские культурные общества. В конце XIX — начале XX века штат захлестнули волны итальянской, испанской и португальской иммиграции, прибыли значительные группы поляков, немцев, бельгийцев. К середине XX столетия более 3/4 населения имели европейское происхождение.

Улучшение положения в Европе привело к сокращению европейской иммиграции и усилению внутренних миграционных процессов: в штат в поисках лучшей доли потянулись выходцы с севера Бразилии — в основном обнищавшие из-за разорения плантаций мулаты и негры. Массовая стихийная миграция привела к ухудшению криминогенной обстановки в густонаселённом штате.

Население 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население штата составляет:

Население штата по переписи 2010 года составляет 15 989 929 человека, особенно значительно оно возросло в последние 50 лет.

56 % имеют европейское происхождение, 33 % — цветные и смешанные, 11 % — негры 0,3 % — азиаты, 0,2 % — бразильские индейцы (2009). Основной и практически единственный язык общения в штате — португальский.

Административное устройство 

Административно штат разделён на 6 мезорегионов и 18 микрорегионов. В штате — 92 муниципалитета.

Примечания

Ссылки 

 www.CanalFluminense.com.br — Fluminense´s Daily News